El término Esquipulas puede referirse a:

Esquipulas, municipio de Chiquimula, Guatemala.
Ciudad de Esquipulas, una ciudad de Esquipulas, Depto. de Chiquimula, Guatemala.
Esquipulas del Norte municipio de Honduras.
Esquipulas Palo Gordo municipio de San Marcos (Guatemala).
Esquipulas, municipio de Nicaragua.
Barrio de Esquipulas es un barrio del centro histórico de Villahermosa

Religioso:

Cristo Negro de Esquipulas, imagen de Cristo crucificado esculpido por Quirio Cataño, se ubica en la Ciudad de Esquipulas.
Basílica de Esquipulas, una basílica que se ubica en la Ciudad de Esquipulas, Depto. de Chiquimula, Guatemala.
Templo de Esquipulas es un templo católico ubicado en Teapa, México.

Otros:

Acuerdo de Esquipulas, un acuerdo de paz firmado por los presidentes centroamericanos a mediados de la década de 1980.
Acuerdo de Esquipulas II, segundo acuerdo firmado por los presidentes de Centroamérica, que sucedió al primer acuerdo firmado.